Hui eller HUI kan syfta på:

Hui (folk) – ett muslimskt folkslag som räknas som en av Folkrepubliken Kinas 56 officiellt erkända nationaliteter
Hui (språk) – en kinesisk dialekt som talas i Anhui-provinsen i Kina
 HUI – IATA kof för en flygplats i Vietnam, se Phu Bais internationella flygplats
HUI Research – ett företag ägt av branschorganisationen Svensk Handel
Jianwen-kejsaren
 Hui, Longnan – ett härad i Gansu-provinsen, Kina

Se även
 Hui Xian